Nerio Ulivieri – calciatore italiano
Nicola Ulivieri – cantante lirico italiano
Renzo Ulivieri – allenatore di calcio italiano
Sergio Ulivieri – calciatore italiano
Ulivieri – cantautore italiano